Наірі:

 Наірі — плем'я (або група племен), яка утворила держава Урарту. 
 Наірі — книжкове видавництво в Єревані, Вірменія. 
 Наірі — сімейство радянських комп'ютерів. 
 Наірі () — ім'я, що використовується у Вірменії. 
 «Наірі» () — вірменський футбольний клуб з Єревану. 
 «Наірі» () — стадіон в Єревані.